Shadow DN5 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Shadow, сконструированный Тони Саутгейтом и Дэйвом Уссом, участвовавший в сезонах  и  годов.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1